Treća hrvatska nogometna liga – Istok 2002./03.

Treću hrvatsku nogometnu ligu – Istok u sezoni 2002./2003. sačinjavali su klubovi s područja slavonskih županija – Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske. 
 

U 2. HNL – sjever je ušao NK Slavonija Požega, dok je u prvu županijsku ligu ispao NK Bedem Ivankovo.

Izvori 
 RSSSF

2002./03. Istok
3-istok